Индустриальная улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Ивана Мазепы до тупика.

Нет примыкающих улиц.

История 
С продлением улицы Щорса (сейчас Ивана Мазепы) на юго-запад за ж/д линию Чернигов—Нежин после Великой Отечественной войны, в 1960-е годы была проложена Индустриальная улица в новом промышленном районе города: между производственным объединением «Химволокно» и «Камвольно-суконным комбинатом».

В 1964 году был основан «Черниговский монтажно-заготовительный завод» (дом № 5) треста «Сантехмонтаж-1» Минмонтажспецстроя УССР. Завод включает участки: котельно-сварочных, трубозаготовительных работ, производства вентиляционных систем. Основная продукция: воздуховоды металлические, узлы и детали из стальных труб для внутренних систем, узлы и детали из чугунных труб, блоки нагревательные чугунные, блоки нагревательные конвекторные.   

В 1973 году был основан «Черниговский ремонтно-механический завод» (дом № 17) «Укрремтреста». Предприятие занимается ремонтом автомобилей ГАЗ-53, дизельных двигателей СМД-14, производством ремонтно-технического оборудования.

Застройка 
Улица пролегает в южном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты нежилой застройкой — территория промышленных, коммунальных и строительных предприятий. Парная сторона представлена только одним зданием (№ 2) и занята территорией предприятия «Чексил» (Камвольно-суконный комбинат, улица Ивана Мазепы № 66). 

Учреждения: 
 дом № 3 А — пожарная часть № 11
 дом № 5 — «Черниговский монтажно-заготовительный завод»
 дом № 5 В — «Сантехмонтаж-Чернигов»
 дом № 11 Б — мебельная фабрика «Боярыня»
 дом № 17 — «Черниговский ремонтно-механический завод»

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова